Котово — село в Пристенском районе Курской области России, административный центр Котовского сельсовета.

Расположено в 50-55 км к юго-востоку от Курска (78 км по автодорогам).

Население

История 
До революции входило в состав Курской губернии. 16 июля 1928 года Курская губерния была упразднена и её территория вошла в состав Центрально-Чернозёмной области вплоть до образования Курской области (13 июня 1934 года). 24 мая 1956 года в связи с упразднением Кривцовского района вошло в состав Пристенского района.

1 февраля 1963 года в связи с упразднением Пристенского перешло в Обоянский, а 12 января 1965 года возвращено в восстановленный Пристенский.

Примечания 

Населённые пункты Пристенского района